Die Rankine Lecture ist eine Ehrung für Leistungen in der Geotechnik der British Geotechnical Association und gilt in diesem Bereich als eine der höchsten Ehrungen. Sie werden seit 1961 gehalten und in der Zeitschrift Géotechnique veröffentlicht. In geradzahligen Jahren kommt der Geehrte aus Großbritannien, in ungeradzahligen aus dem Ausland. Bis 1972 wurden sie im Sitz der Institution of Civil Engineers gehalten, danach am Imperial College. Sie sind nach dem Pionier der Bodenmechanik William John Macquorn Rankine benannt.

Preisträger 
 1961 Arthur Casagrande: Control of seepage through foundations and abutments of dams
 1962 Leonard Frank Cooling: Field measurements in soil mechanics
 1963 Armand Mayer: Recent work in rock mechanics
 1964 Alec Skempton: Long-term stability of clay slopes
 1965 Nathan M. Newmark: Effects of earthquakes on dams and embankments
 1966 Alan W. Bishop: The strength of soils as engineering materials
 1967 Laurits Bjerrum: Engineering geology of Norwegian normally-consolidated marine clays as related to settlements of buildings
 1968 Rudolph Glossop: The rise of geotechnology and its influence on engineering practice
 1969 Ralph Peck: Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics
 1970 Kenneth Harry Roscoe: The influence of strains in soil mechanics
 1971 John Conrad Jaeger: Friction of rocks and stability of rock slopes
 1972 Peter Rowe: The relevance of soil fabric to site investigation practice
 1973 T. William Lambe: Predictions in soil engineering
 1974 R. E. Gibson: The analytical method in soil mechanics
 1975 Jean Kerisel: Old structures in relation to soil conditions
 1976 A. C. Meigh: The Triassic rocks, with particular reference to predicted and observed performance of some major foundations
 1977 Victor de Mello: Reflections on design decisions of practical significance to embankment dams
 1978 William Hallam Ward: Ground supports for tunnels in weak rocks
 1979 Harry Bolton Seed: Considerations in the earthquake-resistant design of earth and rockfill dams
 1980 Andrew Noel Schofield: Cambridge geotechnical centrifuge operations
 1981 Norbert R. Morgenstern: Geotechnical engineering and frontier resource development
 1982 David Henkel: Geology, geomorphology and geotechnics
 1983 Evert Hoek: Strength of jointed rock masses
 1984 Peter Wroth: The interpretation of in situ soil tests
 1985 Nilmar Janbu: Soil models in offshore engineering
 1986 Arthur Penman: On the embankment dam
 1987 Ronald F. Scott: Failure
 1988 Hugh B. Sutherland: Uplift resistance in soils
 1989 Harry Poulos: Pile behaviour – theory and application
 1990 John Burland: On the compressibility and shear strength of natural clays
 1991 James K. Mitchell: Conduction phenomena: from theory to geotechnical practice
 1992 Brian Simpson: Retaining structures: displacement and design
 1993 Kenji Ishihara: Liquefaction and flow failure during earthquakes
 1994 Peter Rolfe Vaughan: Assumption, prediction and reality in geotechnical engineering
 1995 Richard E. Goodman: Block theory and its application
 1996 Stephen F. Brown: Soil mechanics in pavement engineering
 1997 Geoffrey E. Blight: Interactions between the atmosphere and the Earth
 1998 David Hight: Soil characterisation: the importance of structure and anisotropy
 1999 Serge Leroueil: Natural slopes and cuts: movement and failure mechanisms
 2000 John H. Atkinson: Non-linear soil stiffness in routine design
 2001 Heinz Brandl: Energy foundations and other thermo-active ground structures
 2002 David M. Potts: Numerical analysis: a virtual dream or practical reality?
 2003 Mark F. Randolph: Science and empiricism in pile foundation design
 2004 Nicolas Ambraseys: Engineering, seismology and soil mechanics
 2005 R. K. Rowe: Long term performance of contaminant barrier systems
 2006 Robert Mair: Tunnelling and geotechnics – new horizons
 2007 Antonio Gens: Soil-environment interactions in geotechnical engineering
 2008 James A. Charles: The engineering behaviour of fill – the use, misuse and disuse of case histories
 2009 Thomas O’Rourke: Geohazards and large geographically distributed systems
 2010 Chris Clayton: Stiffness at small strain – research and practice
 2011 Scott W. Sloan: Geotechnical stability analysis
 2012 Malcolm Bolton: Performance-based design in geotechnical engineering
 2013 Michele Jamiolkowski: Soil Mechanics and the observational method
 2014 Guy T. Houlsby: Interactions in Offshore Foundation Design
 2015 Suzanne Lacasse: Hazard, risk and reliability in geotechnical practice
 2016 Richard Jardine: Geotechnics and Energy
 2017 Eduardo Alonso: Triggering and Motion of Landslides
 2018 Nick O’Riordan: Dynamic soil-structure interaction
 2019 George Gazetas: Benefits of Unconventional Seismic Foundation Design
 2020/2021 ausgefallen
 2022 Stephan Jefferis: The Unusual and the Unexpected in Geotechnical Engineering: Observation – Analogy – Experiment
 2023 John Carter: Constitutive Modelling in Computational Geomechanics
 2024 Lidija Zdravkovic

Weblinks 
 List of Rankine Lecturers

Anmerkungen und Einzelnachweise 

 
Wissenschaftspreis (Vereinigtes Königreich)
Technikpreis
Geowissenschaftlicher Preis
Erstverleihung 1961